Chanfle y Recontrachanfle es un restaurante ubicado dentro de la Plaza Satélite, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, su temática principal se centra en la serie de televisión El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaños, siendo el primer establecimiento de comida dedicado a rendir homenaje al mencionado programa, así también como a otras producciones del actor.

Inaugurado en diciembre de 2019, cuenta con una recreación del set original de la serie, fotografías y trajes originales que utilizó Bolaños para personificar a El Chavo y El Chapulín Colorado, botargas de los personajes de sus series, área de juegos, y puestos de comida estilizados con algunos escenarios del programa. El lugar además comercializa su propia cerveza artesanal con el nombre de «Ron Damón», alusivo a Don Ramón, misma que es elaborada por la cervecera mexicana Cru-Cru y es de estilo pale ale.

Galería

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de Chanfle y Recontrachanfle 

Chespirito
El Chavo del Ocho
Historia del Estado de México
Plaza Satélite
Restaurantes de México